Wave (englisch Welle oder winken) steht für:

In der Musik:
 Wave (Musik), eine Sammelbezeichnung für mehrere Teilgebiete der Musik
 Wave (Album), ein Album des Deutschrappers Ufo361
 Wave, ein Album von Patti Smith sowie das dazugehörige Titelstück

In der Informationstechnik:
 Google Wave, eine internetbasierte Anwendung zur Kommunikation und Kollaboration in Echtzeit
 Wave, ein Kopierschutz der Xbox 360
 eine Handy-Baureihe von Samsung, siehe Samsung Wave S8500 und Samsung Wave II S8530

Sonstiges:
 Hebelzertifikat, ein Zertifikat (Wirtschaft, Börse), das die Kursänderung eines Basiswertes abbildet
 Wave Peak, Berg auf Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Wave, Disziplin beim Kitesurfen, siehe Kitesurfen#Fachausdrücke beim Kitesurfen
 Wave (Technik), wellenförmige Bremsscheibe für PKWs und Motorräder

Wave ist der Künstlername von:
 Rod Wave (Rodarius Green; * 1999), US-amerikanischer Rapper

WAVE steht für:
 IEEE 802.11p, auch WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments)
 RIFF WAVE, ein Dateiformat für digitale Audiodateien
 WAVE-Rundfahrt ein Härtetest für Elektromobile in der Schweiz seit 2002
 WAVE-Sendemast in La Grange, Kentucky, USA

Siehe auch:
 First Wave – Die Prophezeiung
 New Wave (Begriffsklärung)
 The Wave
 Third Wave
 WAV
 Waves, Begriffsklärung
 WAVES
 Wave election

Abkürzung